Winter Wonderland est une chanson populaire enregistrée en 1934 par Felix Bernard et Richard B. Smith.
 Winter Wonderland est un film réalisé en 1947 par Bernard Vorhaus.
 Winter Wonderland, est une fête foraine organisée dans Hyde Park à Londres durant la saison de Noël (fin novembre à début janvier)